La suite éducative de KDE est un ensemble de logiciels éducatifs. Prévus pour l'interface graphique KDE, l'ensemble de ces logiciels peut être téléchargé à partir de la dénomination générique Kdeedu.

Tous les logiciels sont libres et distribués selon les termes de la licence GNU GPL.

Composition

Langues 
 Kanagram Jeu d'anagramme
 KHangMan Un pendu
 Kiten
 KLettres 	Apprendre l'alphabet et les syllabes
 KWordQuiz Apprendre le vocabulaire
 Parley
 KVerbos 	Les verbes espagnols
 KVocTrain 
 KLatin 	Pour ne pas perdre son latin. Ce logiciel est uniquement disponible pour la branche 3 de KDE car son développement a été stoppé pour la branche 4.

Mathématiques 
 KAlgebra
 KBruch Exercices sur les fractions
 Kig Logiciel de construction géométrique
 KmPlot traceur de courbes à partir des fonctions
 KPercentage Exercices de pourcentages

Science 
 Kalzium Tous les  atomes et leurs détails à partir de la classification périodique des éléments.
 KStars Un planétarium.
 Marble Un globe virtuel.
 Step Un simulateur physique interactif.

Enseignement 
 KEduca 	Création de QCM pour faire des tests ou des examens.

Divers 
 blinKen
 KGeography
 KTouch Pour apprendre le clavier
 KTurtle Programmation langage logo

KDE Education Project
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL